Lukšić či Lukšič může označovat:
 Igor Lukšić (* 1976) – černohorský politik
 Vitturiové či Lukšićové – dalmatský šlechtický
 Kaštel Vitturi – sídlo rodu v Kaštele v Chorvatsku
 Kaštel Lukšić – vesnice pojmenovaná podle rodového sídla